Galletti ima više značenja:
 Galletti, Savona
 Galletti, Vicenza